Галілео Галілей (1564–1642) — італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства.
 Галілео Ферраріс (1847-1897) —  італійський фізик та інженер-електрик, відомий в основному завдяки відкриттю обертового магнітного поля, на принципі роботи якого працює асинхронний двигун.

 Галілео (телепередача, Росія) — телевізійна пізнавальна програма про устрій світу.
На честь Галілео Галілея названо ряд технічних засобів, а саме:
 Галілео — проект супутникової системи навігації Європейського Союзу та Європейського космічного агентства.
 Галілео — автоматичний космічний апарат НАСА, створений для дослідження Юпітера і його супутників.